Okręty US Navy o nazwie zbliżonej do „Powell”
 Pierwszy USS „Alert” był parowcem. Nabyty przez Union Navy w czasie wojny secesyjnej, wcześniej nosił nazwę „A.C. Powell”.
 Drugi USS „William T. Powell” (DE-213) był niszczycielem eskortowym typu Buckley.
 Trzeci USS „Halsey Powell” (DD-686) był niszczycielem typu Fletcher.

Powell